Les Caninés (Caninae) sont la dernière sous-famille des canidés à comporter des individus en vie.

Évolution 
Dans l'histoire évolutive des carnivores, la famille des Canidés est représentée par les deux sous-familles disparues nommées Hesperocyoninae et Borophaginae, ainsi que la sous-famille existante des Caninae. Cette sous-famille contient tous les canidés vivants et leurs parents éteints les plus récents.

Leurs fossiles ont été trouvés dans les couches géologiques l'Oligocène inférieur d'Amérique du Nord, et les caninés ne se sont pas répandus en Asie avant la fin du Miocène, il y a environ 7 à . De nombreuses espèces éteintes de caninés étaient endémiques d'Amérique du Nord et y vivaient d'il y a  à .

Taxonomie

Spécificités morphologiques 
Selon Kathleen Munthe, .

Liste complète des genres et espèces

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous est basé sur la phylogénie de Lindblad-Toh (2005) modifiée pour incorporer des découvertes récentes sur les espèces de Canis, de Vulpes, et de Lycalopex, et Dusicyon.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 

 
 
 
 

Canidae